Anderson Cléber Beraldo (ur. 27 kwietnia 1980 w São Paulo) – brazylijski piłkarz grający na pozycji środkowego obrońcy. Obecne występuje w klubie América Belo HorizonteOlympique Lyon. Wcześniej grał w takich drużynach jak Corinthians Paulista, SL Benfica, Olympique Lyon i São Paulo FC.

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze SL Benfica
Piłkarze Olympique Lyon
Piłkarze São Paulo FC
Piłkarze Cruzeiro EC
Piłkarze EC Santo André
Piłkarze América Mineiro
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w São Paulo